«Homer Badman» (), также известный, как «Homer: Bad Man» () — девятая серия шестого сезона мультсериала «Симпсоны».

Сюжет 
Гомер и Мардж уезжают на конфетный съезд, нанимая няней Барта, Лизы и Мэгги Эшли Грант, феминистскую аспирантку. На съезде Мардж, одетая в негабаритный плащ, и Гомер крадут столько конфет, сколько может поместиться в карманы Мардж, в том числе и редкую тянучку в форме Венеры Милосской.

В ту ночь Гомер ищет среди краденного Венеру Милосскую, но не находит. Мардж уговаривает Гомера подвезти до дома Эшли, и Гомер неохотно соглашается. Когда Эшли выходит из машины, Гомер видит, что на брюки Эшли прилипла Венера Милосская. Гомер невинно отдирает конфету, после чего Эшли видит похотливую слюну Гомера, пущенную из-за конфеты. Искажая его голод и слюну, она решает, что это сексуальное домогательство, спланированное заранее. Она с ужасом выбегает из машины, в то время, как Гомер радостно съедает конфету.

На следующее утро протестующая толпа, во главе с Эшли, топчется на газоне Симпсонов и обвиняет Гомера в сексуальных домогательствах к Эшли. Гомер пытается всё объяснить толпе, но толпа не хочет слушать его историю. Таблоид «Голые факты» просит интервью у Гомера, и он соглашается, решив, что так он восстановит своё доброе имя. Однако интервью Гомера сильно изменяют, из-за чего Гомер изображён в ней как извращенец. Дела идут всё хуже и хуже, и СМИ начинают слежку за домом Гомера, наблюдая, как семья смотрит телевизор, и Мардж выгоняет кошку. Лиза и Мардж предлагают Гомеру рассказать эту историю через общественное кабельное телевидение. Мечта Гомера осуществляется, но его почти никто не смотрит.

Тем не менее, Садовник Вилли увидел эту передачу и приходит к Симпсонам с видеокассетой, где записано, что на самом деле было между Гомером и Эшли. Оказывается, что хобби Вилли снимать пары в машинах, и он заснял и Гомера с Эшли. Эшли, посмотрев кассету, приносит свои извинения Гомеру. «Голые факты» тоже приносят извинения Гомеру в начале программы. В следующем выпуске они показывают Вилли отвратительным вуайеристом, и Гомер заявляет, что он — это зло (по словам Мардж — раз он помог Гомеру доказать, что он невиновен, то Вилли обвинили в злоутреблении видео ради секса, значит, что Вилли в следующий раз не поможет никому, чтобы люди помнили, каково быть виноватым по своей глупости и глупости толпы). Мардж спрашивает, научила ли его чему-нибудь эта история. На вопрос Гомер отвечает: «Нет», после чего обнимает телевизор.

Культурные отсылки 
 Последовательность событий на фабрике пародирует все боевики с Брюсом Уиллисом.
 Решение Гомера уехать от СМИ на дно моря и фантазия на эту тему — пародия на песню «Under the Sea» из мультфильма «Русалочка». Дэвид Миркин сказал, что он считает фантазию смешной, потому что Гомер съедает персонажей «Русалочки».
 В новостях Вилли назван, как «„Роуди“ Родди Пипер», что является пародией на имя рестлера «„Роуди“ Родди Пайпер».
 «Голые факты» и СМИ Спрингфилда пародируют передачи «Твёрдая копия», «Позднее шоу с Дэвидом Леттерманом» и «Шоу Салли Джесси Рафаел», а также наблюдение СМИ за Симпсонами пародирует освещение СМИ дела О. Джей Симпсона.

Отношение критиков и публики 
По словам, Дэвида Миркина этот эпизод пользуется большой популярностью среди поклонников. «Entertainment Weekly» в топе 25 лучших эпизодов «Симпсонов», опубликованном в 2003 году, эпизод занял восемнадцатое место. «The Quindecim», колледжская газета, в своём топе-25 поставила его на пятнадцатое место. The Daily Telegraph написал, что это одна из десяти лучших серий.

Примечания

Ссылки 
 «Homer Badman» на The Simpsons.com
 
 «Homer Badman»  на BBC.co.uk, также содержащий список извинений «Голые факты»
 «Homer Badman» на TV.com

Серии «Симпсонов»:6 сезон